Kloten ist
 eine Stadt im Kanton Zürich, siehe Kloten
 ein Flughafen, der in dieser Stadt liegt, siehe Flughafen Zürich-Kloten
 ein Dorf im US-Bundesstaat North Dakota, siehe Kloten (North Dakota)
 ein Dorf im US-Bundesstaat Wisconsin, siehe Kloten (Wisconsin), im Calumet County
 ein Dorf in der schwedischen Provinz Örebro län, siehe Kloten (Schweden)
 ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler Norbert Kloten
 in Norddeutschland auch zum trocknen aufgestelltes Getreide, siehe Dieme

Siehe auch:
 Kloten Flyers, Eishockeyverein aus Kloten